Das Gebiet Qysylorda (, ) ist eine Provinz Kasachstans. Die Hauptstadt ist die Stadt Qysylorda.

Die Provinz selbst hat eine Bevölkerung von 804.000. Weitere große Ansiedlungen sind Qasaly (Kasalinsk) und das von Russland verwaltete Baikonur, das den "Weltraumbahnhof" Kosmodrom Baikonur wartet.

Geografie 
Die Provinz grenzt an das Nachbarland Usbekistan sowie an drei andere Provinzen: Aqtöbe, Qaraghandy und  Türkistan. Der Fluss Syrdarja, der vom Tienschan zum Nördlichen Aralsee fließt, durchläuft die Provinz Qysylorda. Die Gesamtfläche der Provinz beträgt 226.000 km².

Bevölkerung 

¹ Volkszählungsergebnis

Politik und Verwaltung

Verwaltungsgliederung 
Das Gebiet ist in neun Bezirke (; ) unterteilt. Die Städte Baikonur und Qysylorda stellt dabei jeweils einen eigenen städtischen Bezirk dar. Weitere Städte im Gebiet Qysylorda sind Aral und Qasaly.

Äkim (Gouverneur) 
Liste der Gouverneure (, Äkim) des Gebietes Qysylorda seit 1992:

Weblinks 

 Homepage des Gebiets Qysylorda (kasachisch und russisch)

Einzelnachweise 

Qysylorda